Eurykleia ist der Name

 der Amme des Odysseus in Homers Odyssee, siehe Eurykleia (Mythologie).
 eines nach ihr benannten Asteroiden, siehe (195) Eurykleia.
 der Tochter des Ekphas, nach einer Sagenvariante Mutter des Ödipus, siehe Eurykleia (Tochter des Ekphas).